Атла — река в России, протекает в Турочакском районе Республики Алтай. Устье реки находится в 107 км по правому берегу Лебеди. Длина реки — 31 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бия, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 13010100212115100000588
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115100058
 Код бассейна — 13.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Турочакского района
Притоки Лебеди